Chamisso bezeichnet:

 Adelbert von Chamisso (1781–1838), französisch-preußischer Naturforscher und Dichter
 Herman von Chamisso (1832–1886), deutscher Arzt, Sohn des Adelbert von Chamisso
 (24711) Chamisso, ein Asteroid des Hauptgürtels
 Chamisso (Adelsgeschlecht), Adelsgeschlecht

Siehe auch:
 Adelbert-von-Chamisso-Preis, deutscher Literaturpreis
 Chamisso-Glockenblume, Glockenblumengewächs
 Chamisso Island, nordamerikanische Insel
 Chamissoplatz, Platz in Berlin
 Dresdner Chamisso-Poetikdozentur